Christian Eichner (24 november 1982) Duits voetballer
 Hellmuth Eichner (15 mei 1946) Duits schilder en beeldhouwer